Харамильо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Харамильо, Маурисио — высокопоставленный командир Революционных вооружённых сил Колумбии (ФАРК).
 Харамильо, Ренни (род. 1998) — эквадорский футболист, полузащитник.
 Харамильо, Рубен (1900—1962) — мексиканский крестьянский лидер.
 Харамильо, Селино Вильянуэва (1896—2018) — неверифицированный долгожитель из Чили.
 Харамильо, Хулио (1935—1978) — эквадорский певец.

Составные фамилии 
 Харамильо Корреа, Луис Фернандо (1935—2011) — колумбийский государственный деятель, министр иностранных дел Колумбии.
 Харамильо Осса, Бернардо — государственный и политический деятель Колумбии левого толка. См. также 
 Харамильо-Кемадо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Харамильо-де-ла-Фуэнте — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.